Caroline McWilliams – attrice statunitense
 Eric McWilliams – ex cestista statunitense
 Jeremy McWilliams – pilota motociclistico nordirlandese
 Taj McWilliams – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense